Allonnes se poate referi la:
Allonnes, localitate în departamentul Eure-et-Loir, Franța
Allonnes, localitate în departamentul Maine-et-Loire, Franța
Allonnes, localitate în departamentul Sarthe, Franța

Vezi și 
 Allonne